The seventh day (televisieserie), Hongkongse TVB-serie uit 2008
The Seventh Day (1909), een film van D.W. Griffith
The Seventh Day (1922), een film van Henry King